Soxhlet ist der Familienname folgender Personen: 

  Franz von Soxhlet (1848–1926), deutscher Chemiker

Soxhlet ist die Kurzbezeichnung für den
 Soxhlet-Aufsatz, Apparat zur kontinuierlichen Extraktion löslicher Inhaltsstoffe aus Feststoffen, erfunden von Franz von Soxhlet 

Siehe auch: 
 Soxhlet-Henkel-Zahl